Annie Darmon est une cantatrice française surtout connue pour son interprétation du Kaddish de Maurice Ravel. Elle s’est spécialisée en outre dans un répertoire de chants judéo-espagnols, chants yiddish et les chants sacrés de musique juive ou musique hébraïque.

Biographie 
Annie Darmon est née à Casablanca, au Maroc. Son père est Fernand Darmon et sa mère, Solange Darmon née Assouline.

Formation 
Elle étudie l'art dramatique avec Jean Périmony, Jean-Laurent Cochet et François Florent du Cours Florent.
Annie Darmon étudie le Flamenco avec Lutys de Luz, les claquettes avec Dany Franken, le mime avec Pinok et Matho, la danse moderne avec Molly Molloy.

Pour le chant, elle étudie la technique de la voix avec Christine Cloez, Antonio Girella, et Anna Daniela Sestito.
Elle se forme à la guitare avec France Caninacci.

Carrière

Théâtre 
 Liquid theatre de Jean Mc Faddin à l’Espace Pierre Cardin
 La Pieuvre de Witkiewicz, mise en scène de Jean-Marie Papapietro, théâtre du Ranelagh
 Une poule sur un mur de Sylvie Dervin, mise en scène de Alain de Bock (premier rôle) au Théâtre de Neuilly-sur-Seine
 Le bal des cuisinières de Bernard da Costa, joué et mis en scène par Annie Darmon
 Les bonnes rôle Solange, mise en scène de Marion Blumen
 Le Bourgeois gentilhomme, tournée en Italie avec le Grand Magic Circus

Télévision 
 Jules Renard, film de Maurice Beuchey Antenne 2, rôles : Poil de Carotte et Marie
 La Faute, film d’André Cayatte, assistante du médecin Antenne 2
 Madeleine de Vézelay, film de Max Gérard, rôle-titre FR3
 L’Opéra du Rhin, film de Max Gérard, rôle principal FR3
 Opération Mozart, série de Bertucelli, rôle : mère de Mozart, FR3

Carrière musicale 
 Domaine du Rayol, 13.08.2007
 Cloître de Moissac, 03.08.2007
 Centre Culturel Maayan, Paris, 03.06.2007
 Église de Gennevilliers, 21.12.2006
 Hôtel de Beauvais, 21.06.2006
 Église Ste-Croix, Parthenay 26.06.2004
 La Sainte-Chapelle, Paris 12-04 2004
 Église de Givres-en-Mai, St-Sauveur 15-06- 2003
 Église Notre-Dame, Bordeaux 23 -03- 2002
 Église Ste-Cécile, Boulogne/Seine 18 -01- 2000
 Église St-Germain-des-Près, Paris 21-12-1999
 Église St-Julien-le-Pauvre, Paris 27-05-1999
 Église de La Madeleine, Paris 17-12-1998
 Église de La Trinité, Paris 24-09- 1998
 Grande Synagogue, Dijon 16-03-1998
 Hippodrome de Longchamp pour la venue du Pape 23-08-1997
 Église St Jean de Sceaux 24-01-1997
 Temple Kol Ami, Phoenix (États-Unis) 11- 1997
 La Sainte-Chapelle, Paris 1-07-1996
 Église Notre-Dame, Pontorson 8-08-1996
 Église Evangélique St-Jean, Paris 11-1996
 Église, St-Quay-Portrieux 1995
 Église Notre-Dame, Pontorson 24-08-1995
 Église, St-Quay-Portrieux 1994
 La Sainte Chapelle, Paris 05-1993
 Festivals Secondigné sur Belle - festival de Brioux - 
 Promenade Musicale du Pays d'Auge, Deauville 16-07-2005
 Festival de musique en Devoluy 23-08-2001
 Festival de la Vallée et des Gorges du Tarn 11-08-2002
 Festival Un été à Bourges 15-08- 2001
 Les lundis musicaux du Domaine de Rayol 21-08- 2000
 Festival Correspondances, Château d'Oiron 9-07- 2000
 Festival d'Aix 18-05- 2000
 Festival de la Vallée et des Gorges du Tarn 21-07-1998
 Festival au Village de Brioux s/Boutonne 10-07-1998
 Festival d'Art Sacré du Couserans 21-05-1998
 Festival de Musique de Dijon 16-03-1998
 Festival des Voix des Pays de Fougères 6-07-1997
 Festival International de Musique Sacrée de Sylvanès 1997
 Festival de Biarritz 5-03-1995
 Festival de Cancale 1989
 Troyes :  Anniversaire de Rachi 1992

Au Brésil  
Porto Alegre : Sinagoga Uniao Israelita, en présence de l'Ambassadeur d'Israël (trois émissions télévisées) 14-05- 1992 Belo Horizonte : Escola de Musica da Universidade Federal de Minas Gerais, Salao Nobre 11-05-1992 Rio de Janeiro, soirée privée de prestige17-05-1992 Sao Paulo, théâtre municipal.

Aux États-Unis 
 New York : Cornelia Street Cafe et City Winery Hall – 
 Los Angeles : Invitée surprise au mariage de Christophe Lambert au Beverly Hills Hotel 06-02-1999
 Los Angeles : Soirée organisée pour le  du Moulin Rouge à l’Argyle Sunset Boulevard 03-1998
 Los Angeles : Grande soirée organisée par Baker, Martins & McFarlane présentant A. Darmon le lendemain de la remise des Oscars en présence du Prince d’Arabie Saoudite, de Buzz Aldrin et autres personnalités 03-1996
 Phoenix (Arizona) : Temple Kol Aviv (

Italie  
Rome : Soirée privée organisée à l’Hôtel Russia pour la venue de Steven Spielberg et Peter Falk 14-04-2004

Suisse  
TMR de Montreux 2007

Télévision 
 Le cercle des arts de Frédéric Mitterrand le 8.12.1998
 Du côté de chez Fred de Frédéric Mitterrand le 30.05.1990
 Reportage sur l’enregistrement du premier CD « Aux sources du Kaddish (Ravel) » à Pontorson sur FR3 le 7.7.1997

Radio 
 Ça me dit l’après midi de Frédéric Mitterrand sur France culture
 Carrefour de Lodéon, de Frédéric Lodéon, (passages)

Discographie 
 Aux Sources du Kaddisch (Ravel)
 Aux Sources du Kaddisch (Ravel) II (réédition)
 Vertiges

Lien externe
 Site officiel

Chanteuse classique française
Naissance à Casablanca
Élève du Cours Cochet
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)